Chaillé ist der Name zweier Gemeinden und eines Kantons im französischen Département Vendée:

 Chaillé-les-Marais
 Chaillé-sous-les-Ormeaux
 Kanton Chaillé-les-Marais

Chaillé ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Chaillé-Long, US-amerikanischer Afrikareisender